Сергей Иванович Лебедев:
 Лебедев, Сергей Иванович (1902—1989) — советский учёный, физиолог растений и биолог.
 Лебедев, Сергей Иванович (1900—1939) — майор государственной безопасности, начальник Управления НКВД по Тульской области.